Péter Erdélyi (né le  à Dunaújváros) est un joueur de hockey sur glace hongrois.

Biographie

Carrière en club
Il commence sa carrière en 2005 en senior avec son club formateur du Dunaújvárosi Acél Bikák pensionnaire de la Borsodi Liga.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Hongrie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels
Borsodi Liga.
2006-2007: désigné recrue de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Borsodi Liga||1||0||0||0||0|| || || || || 
|-
| 2006-2007 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Borsodi Liga||40||5||4||9|| || || || || ||
|-
| 2007-2008 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Borsodi Liga||35||2||6||8||73||7||0||1||1||4 
|-
| 2008-2009 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 34|| 7|| 10|| 17|| 52|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 20|| 2|| 6|| 8|| 45|| 10|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
| 2011-2012 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 21|| 2|| 2|| 4|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
| 2011-2012 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || Nationalliga || 25|| 3|| 4|| 7|| 26|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák ||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2012-2013 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 29|| 1|| 5|| 6|| 41|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2004 || Hongrie U18|| CM U18 D2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2005 || Hongrie U18|| CM U18 D2|| 4|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2005 || Hongrie U20|| CM U20 D2 || 5|| 1|| 1|| 2|| 33
|- 
| 2006 || Hongrie U20|| CM U20 D1 || 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006 || Hongrie U18|| CM U18 D1|| 5|| 1|| 2|| 3|| 8
|- 
| 2007 || Hongrie U20|| CM U20 D2 || 5|| 3|| 7|| 10|| 4
|-
| 2008 || Hongrie U20|| CM U20 D1 || 5|| 2|| 3|| 5|| 4

Références

Naissance en août 1988
Naissance à Dunaújváros
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace